Absalon henviser til flere artikler:

 Absalon – dansk biskop i 1100-tallet.
 Absalon-klassen – Skibstype i den danske flåde.
 Absalon (virksomhed) – tidligere dansk forsikringsselskab.
 Absalon - Københavns historie på nettet (absalon.nu) – tidligere websted.
 Absalon Pedersson Beyer – norsk historiker og luteransk præst.
 Julien Absalon – fransk mountainbike-rytter.
 L16 Absalon – Et af de to nye krigsskibe fra Absalon-klassen i den danske flåde.
 Panserskonnerten Absalon – ældre dansk krigsskib, som gjorde tjeneste i den danske flåde.
 Absalons Borg – en fæstning på Slotsholmen i København.
 Absalons Kirke – en dansk kirke i Absalons Sogn, København.
 Absalons Sogn – sogn i Vesterbro Provsti.

Se også 
 Absalom
 Absalons Hemmelighed – tv-julekalender fra DR
 Absalonsgade (Silkeborg) – en gade i Silkeborg.